La nazionale di pallavolo femminile della Cecoslovacchia è stata una squadra europea, attiva fino al 1993, composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Cecoslovacchia ed è stata posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Cecoslovacchia.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato europeo

Montreux Volley Masters

Goodwill Games